Ржа́винцы () — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3079 человек. Почтовый индекс — 59445. Телефонный код — 3737. Код КОАТУУ — 7321588001.

Местный совет 
59445, Черновицкая обл., Заставновский р-н, с. Ржавинцы, ул. Кобылянской, 8

Археология 
У села Ржавинцы находится городище IX–X веков. Диаметр площадки городища 23 м. Оно окружено двумя концентрическими валами с вымостками для разжигания огня и двумя рвами с пологими стенками. Между валами располагались большие наземные дома (длина около 25 м), внутри которых были найдены расколотые кости животных. В центре городища помещалась грубо обработанная четырёхгранная стела. Она, видимо, являлась объектом поклонения, но была сброшена в ров с прекращением культовых действ.

В апреле 1915 г. в Районе Ржавенцев развернулись интенсивные боевые действия.

Уроженцы 
 Зарубина, Елизавета Юльевна — советская разведчица, подполковник госбезопасности (1943).

Примечания

Ссылки 
 Ржавинцы на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Заставновского района